Альпен Гольд () — бренд кондитерских изделий, созданный Stollwerck AG для рынков бывших социалистических стран и проданный компании Kraft Foods. Под данной торговой маркой выпускаются шоколад и мороженое. Альпен Гольд — лидер в сегменте плиточного шоколада по итогам 2018 года в России и  в свою очередь, он зарабатывает не менее 5 миллиардов долларов.

Продукция компании представлена в России, Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Польше, Грузии, Азербайджане, Армении, Монголии, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении. Ранее продавалась на Украине.

Все заводы расположены на территории стран Восточной Европы.

История 
В 1991 году компанией Kraft Foods был запущен бренд Alpen Gold, предназначенный для российского рынка. На телевидении появился первый рекламный ролик, героями которого были гномы, копившие золото в Альпах. Золото было ценно для них, пока однажды они не нашли шоколад «Альпен Гольд». Ролик вышел под слоганом: «Настоящее золото Альп».

15 июля 1997 года немецкой Stollwerck AG был введён в эксплуатацию завод по производству шоколада в городе Покров Владимирской области, на котором велось производство шоколада Alpen Gold.

В 2001 году американская компания Kraft Foods Inc. и владелец Stollwerck Ганс Имхофф подписали соглашение о передаче прав на производственные мощности и бренды последней в трех странах: России (Покров), Польше (Познань) и Венгрии (Будапешт). При этом Stollwerck AG продал Kraft Foods Inc. и российский шоколадный бренд Alpen Gold.

В 2009 году под брендом Alpen Gold в продаже появилось бисквитное печенье Chocolife. Ранее оно выпускалось под брендом «Причуда», принадлежавшим компании «Большевик». В конце 2007 года компания «Большевик» была куплена корпорацией Kraft Foods. Печенье было представлено шестью вкусами: груша, апельсин, вишня, клубника, лесные ягоды и абрикос. Кроме того, в продаже появилось песочное печенье, покрытое молочным или тёмным шоколадом (клон этого печенья продаётся в Aшане под названием Auchan Petit Beurre Tablette, но меньшего размера). Ранее оно выпускалось под брендом «Шокобарокко» и принадлежало той же компании, что и бисквитное. С 2012 года печенье начали постепенно снимать с производства. В 2014 году появилось печенье с кусочками шоколада, окончательно заменившее песочное печенье (последний раз оно производилось только с молочным шоколадом, так как печенье с тёмным шоколадом было снято с производства гораздо раньше) и вкусы бисквитного печенья: груша и абрикос. В 2015 году производство бисквитного печенья на фабрике Alpen Gold прекратилось, но его клон продаётся под другими брендами с теми же вкусами, но без лесных ягод. В 2017 году производство печенья с кусочками шоколада также прекратилось, но его клон продаётся под другими брендами. В ассортимент бренда также входили подарочные наборы шоколадных конфет Alpen Gold Composition, но в 2019 году их производство также было завершено.

В сентябре 2012 года вышел рекламный ролик продукции Alpen Gold «Грузовой самолёт», созданный Ogilvy&Mather Russia. Ролик был посвящен выходу нового вкуса шоколада и демонстрировался на национальных телеканалах под слоганом «Оптимизм в твоих руках!»
В декабре 2012 года было выпущено продолжение сентябрьского рекламного ролика под названием «Остров».

В 2014 году Alpen Gold получил серебро премии Effie Awards в номинации «Прорывной запуск суббренда», а в 2015 — бронзу в той же номинации

В 2018 году Alpen Gold запустил новую рекламную кампанию «Твой момент радости». Режиссёром ролика выступил лондонский фотограф Надав Кандер. Задачей стояло показать неподдельные эмоции людей в момент, когда кусочек шоколада тает у них во рту.

Продукция

На рынке России

Шоколад 
Ассортимент бренда включает в себя 38 вкусов шоколада:
 Alpen Gold молочный шоколад «Фундук»,
 Alpen Gold молочный шоколад «Фундук и Изюм»,
 Alpen Gold молочный шоколад,
 Alpen Gold молочный шоколад «Кокос, инжир и солёный крекер»,
 Alpen Gold молочный шоколад «Арахис и кукурузные хлопья»,
 Alpen Gold белый шоколад с миндалём и кокосовой стружкой,
 Alpen Gold молочный шоколад «Чернично-йогуртовая начинка»,
 Alpen Gold молочный шоколад «Клубнично-йогуртовая начинка»,
 Alpen Gold молочный шоколад «Капучино»,
 Alpen Gold молочный шоколад «Солёный миндаль и карамель»,
 Alpen Gold молочный шоколад «Солёный арахис и крекер»,
 Alpen Gold молочный шоколад «Какао-бобы и карамель»,
 Alpen Gold молочный шоколад «Какао-бобы и черника»,
 Alpen Gold белый шоколад «Пинаколада в белом шоколаде»,
 Alpen Gold DARK тёмный шоколад,
 Alpen Gold DARK тёмный шоколад «Ароматный апельсин»,
 Alpen Gold DARK тёмный шоколад «Пикантная вишня»,
 Alpen Gold тёмный и белый шоколад «Два шоколада»,
 Alpen Gold DARK тёмный шоколад «Фундук»,
 Alpen Gold DARK тёмный шоколад «Дроблённый фундук»,
 Alpen Gold BITTER горький шоколад,
 Alpen Gold Max Fun,
 «Взрывная карамель, мармелад, печенье»;
 «Мармелад со вкусом колы, попкорн, взрывная карамель»;
 «Клубника, малина, черника, чёрная смородина, взрывная карамель, шипучие шарики»;
 «Манго, ананас, маракуйя, взрывная карамель, шипучие шарики»;
 «Арахис, разноцветные драже, карамель»;
 Тёмный шоколад «Пряная вишня и золотые цукаты»;
 Alpen Gold Oreo,
 «Классический чизкейк»;
 «Молочный шоколад»;
 «Со вкусом арахисовой пасты»;
 «Нежная клубника»;
 «Яркая малина»;
 «Белый и молочный шоколад»;
 «Шоколадная начинка»;
 «Черничная поляна»
 Alpen Gold молочный шоколад Десерт,
 «Шарлотка»;
 «Ореховый торт»;
 «Безе Павлова»;
 Зимняя коллекция,
 Alpen Gold Max Fun белый шоколад «Снежный вкус апельсина»;
 Alpen Gold Max Fun молочный шоколад «Морозный имбирь и ароматная корица»;

Мороженое 
С 2008 года на российском рынке было представлено мороженое Alpen Gold 4 вкусов:
 Эскимо в молочном шоколаде с фундуком,
 Батончик в темном шоколаде Черника,
 Рожок в молочном шоколаде с фундуком,
 Эскимо в темном шоколаде.

С 2018 года его производство начала компания Froneri.

На рынке Польши 

В Польше продукция представлена шоколадными плитками. В сравнении с Россией, в Польше другой ассортимент и дизайн упаковок.
Плитки бывают весом по 100 и 90 грамм, виды: Alpen Gold «Горький с малиновой начинкой», Alpen Gold «Молочный», Alpen Gold «Молочный с карамелью», Alpen Gold «Молочный с орехами», Alpen Gold «Белый», Alpen Gold «Молочный с трюфелем», Alpen Gold «Молочный с клубникой», Alpen Gold «Молочный с изюмом и орехами», Alpen Gold «Extra горький».

На рынке Украины 
В 1996 году Евгений Дверис и Вениамин Демченко купили линию по производству шоколада, на которой выпускали плитки Alpen Gold по лицензии немецкой компании Stollwerсk, однако впоследствии распродали свой бизнес и ушли с рынка.

На рынке Украины после событий 2013—2014 годов продукция под брендом Alpen Gold не продаётся.

Летом 2022 года, шоколад под брендом Alpen Gold снова был замечен на полках украинских супермаркетов.

Программа Cocoa Life 
Cocoa Life — программа устойчивого развития поставщиков, дает возможность компании закупать какао-бобы из экологически и социально устойчивых источников, увеличивая продуктивность существующих фермерских хозяйств, способствуя укреплению их финансовой стабильности и борясь с уничтожением лесов. К 2025 году компания Mondelēz International намерена перейти к изготовлению продукции Alpen Gold исключительно с использованием какао-сырья, полученного в рамках программы Cocoa Life. Часть брендов компании уже изготавливаются в рамках данной программы. К ним относятся: Milka, Côte D’Or и Cadbury Dairy Milk.

Примечания 

Марки шоколада
Торговые марки Mondelēz International